Rekonstruktion steht für:

 Rekonstruktion, Vorgang und Ergebnis eines nachvollziehenden Wiederherstellens von etwas nicht mehr Existierendem oder Unbekanntem
 Rekonstruktion, in deutscher Sprache die Wiederaufbauphase nach dem Sezessionskrieg der Vereinigten Staaten, siehe Reconstruction
 Rekonstruktion (Architektur), die Wiederherstellung historischer Gebäude
 Rekonstruktion (Darstellende Geometrie), die Ermittlung wahrer Maße aus Fotos
 Rekonstruktion (DDR), landschaftlich für die Modernisierung bzw. -sanierung (v. a. Altbau)
 Rekonstruktion (Sprachwissenschaft), das Erschließen unbelegter historischer Sprachanteile
 Oberflächenrekonstruktion, die abweichende Anordnung der Atome einer Festkörperoberfläche
 Rationale Rekonstruktion, eine Methode der wissenschaftlichen Analyse

Siehe auch:

 Reconstruction (Film), dänisches Filmdrama von 2008
 Reko-Lokomotive, Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn 1945–1993
 Reko-Wagen, Eisenbahn- und Straßenbahnwagen in Deutschland nach 1945
 Nachbildung, Nachbau
 Rekonstruktionsfilter, ein Filter zur Interpolation einzelner Abtastwerte in der Signalverarbeitung